Atikamekw désigne :
 les Atikameks en français ou Atikamekw, un peuple autochtone au Québec ;
 l'atikamekw, leur langue ;
 Première Nation des Autochtones Atikamekw : trois communautés ; Manawan, Wemotaci & Opitciwan.

Notes et références